Рехвіашві́лі () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Александр Рехвіашвілі (* 1974) — грузинський футболіст.
 Вахтанг Рехвіашвілі (1944—1986) — радянський грузинський футболіст.

Грузинські прізвища